Колокольня Ново-Голутвина монастыря — колокольня на территории Ново-Голутвина монастыря в городе Коломне Московской области.

Адрес: Московская область, город Коломна, улица Лазарева, 11а.

История 
Масштабные строительные работы в монастыре начались в 1823 году при архимандрите Арсении (Козиорове). В 1825 году по его инициативе была возведена надвратная 55-метровая трёхъярусная колокольня, ставшая второй по высоте в Коломне после колокольни церкви Иоанна Богослова. Самый большой её колокол был украшен изображениями Святой Троицы и преподобного Сергия Радонежского с надписью по кругу «1827 г. июля 1 дня, вылит сей колокол в г. Коломне в Новоголутвин второклассный монастырь усердием и коштом Коломенского 2 гильдии купца Киприяна Максимовича Кислова, в Москве на заводе Николая Самгина весу 259 пуд. 32 фунта, лил мастер Аким Воробьёв». Через год коломенский купец Кирилл Максимович Кислов пожертвовал для колокольни 126-пудовый колокол с изображением Святой Троицы и святого Кирилла Иерусалимского. Шесть других меньших колоколов на монастырской звоннице не имели изображений и надписей о дарителях.

После закрытия монастыря закрыли в 1920-х годах, его здания и строения перешли в пользование многих различных организаций, колокольня лишилась всех колоколов. В апреле 1934 года она была продана Коломенскому патефонному заводу. В апреле 1973 года начались реставрационные работы — здание колокольни оштукатурили, восстановив утраченные русты. Шпиль и купол перекрыли коломенские специалисты, а сложной конфигурации пьедестал шпиля выполнил московский медник А. И. Морозов. В апреле 1989 года монастырь был возвращён Русской Православной церкви для создания в нём женской обители.

23 мая 2007 года на Соборной площади Коломенского кремля, напротив надвратной колокольни был открыт памятник святым равноапостольным братьям Мефодию и Кириллу (скульптор А. Рожников). Монумент был освящён митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.

См. также 
 Архитектура Коломны

Примечания

Ссылки 
 Колокольня Ново-Голутвина монастыря

Ново-Голутвин монастырь
Башни Коломенского кремля
Колокольни России